Мюриэль Эвелин Гроссфельд (; урождённая Девис, 7 октября 1940 — 17 января 2021) — американская гимнастка, золотой призёр Панамериканских игр 1963 года в командных соревнованиях.

Биография 
Гроссфельд участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, в 1960 и 1964 годах — в Риме и Токио. На Олимпиадах в командных соревнованиях заняла девятое место. Её лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх 1960 года было 19-е место в вольных упражнениях. В 1962 году участвовала в чемпионате мира по художественной гимнастике в Праге, но осталась без медалей.

Мюриэль Эвелин Гроссфельд состояла в браке с товарищем по команде гимнастом Эби Гроссфельдом, но позже они развелись.

Прекратив участие в соревнованиях, она долгое время работала национальным тренером по гимнастике и судьёй международной категории. В 1981 году Гроссфельд была включена в американский Зал гимнастической славы.

Примечания 

Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Панамериканских игр по гимнастике